Thérien est un patronyme, un toponyme et le nom d'un groupe de mammifères.

Patronyme 

 Adéodat Thérien (1861-1936), un missionnaire de la congrégation des Oblats de Marie-Immaculée, le fondateur de la communauté métisse francophone de Saint-Paul-des-Métis ;
 Césaire Thérien (1824-1890), un marchand et homme politique québécois ;
 Chris Therien ((1971-), un joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Michel A. Thérien (1947-), un poète canadien ;
 Olaüs Thérien (1860-1929), un avocat, rédacteur et homme politique fédéral du Québec ;
 Robert Thérien (1949-), un homme politique québécois.

Toponyme 

 Thérien, un village franco-albertain situé dans la province de l'Alberta au Canada.

Autres 
 Thérien, un groupe de mammifères désigné sous l'appellation de thériens car ils portent leurs petits durant leur développement, c'est-à-dire qu'ils ne pondent pas d'œufs
 Guilbault-Thérien, maison de facteur d'orgue située au Québec

Patronyme canadien
Patronyme québécois